«Every You Every Me» () — сингл британской альтернативной рок-группы Placebo, выпущенный в качестве третьего сингла с их второго альбома «Without You I’m Nothing» 25 января 1999 года. Сингл был выпущен в виде набора из 2 компакт-дисков и на кассете, также существуют копии на 12-дюймовом виниле. Сингл занял 46-е место в чарте Австралии, 99-е в Германии и 11-е в UK Singles Chart. Он вошел в саундтрек к фильму «Жестокие игры». Есть две версии клипа, обе сняты в Brixton Academy. Одна из них включает отрывки из фильма «Жестокие игры».

По результатам опроса в 500 000 голосов сингл занял 83-е место в списке «Triple J Hottest 100 of All Time» в июле 2009 года, проведенного австралийской радиостанцией Triple J.

Сингл включен в саундтрек видеоигры «F1 2000».

Хорватская метал-группа Ashes You Leave записала кавер на песню, который вошел в их альбом «Songs of The Lost», а в 2017 году Лиза Митчелл записала собственный кавер на песню и включила его в свой альбом «When They Play That Song».

История 
Сингл был записан в начале 1998 года в студии Real World Studios со Стивом Осборном. Когда его спросили, о ком идет речь, Брайан Молко ответил:

О своем выборе включить сингл в саундтрек «Жестоких игр» Молко сказал, что ранее он изучал драму и прекрасно знаком с романом «Опасные связи».

Трек-лист 
CD 1 and cassette
 Every You Every Me (single mix) — 3:35
 Nancy Boy (Blue Amazon mix) — 11:29
 Every You Every Me (Infected by the Scourge of the Earth mix) — 3:57

CD 2
 Every You Every Me (album version) — 3:34
 Every You Every Me (Sneaker Pimps version) — 5:08
 Every You Every Me (Brothers in Rhythm Glam Club mix) — 9:54

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Placebo
Синглы 1999 года